Зомба — город в малавийском Южном регионе, административный центр одноимённого округа.
 Зомба — деревня в Венгрии в области Тольна, район Боньхад. 
 (1468) Зомба — быстро вращающийся астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.

См. также 
 Зомби (значения)